Epoch – film del 2001
 Epoch – album di Tycho del 2016
 Epoch – personaggio dei fumetti DC Comics
 Epoch – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Epoch – produttore di videogiochi
 EPOCH – regime di chemioterapia
 Epoch – riferimento temporale nei sistemi informatici Unix-like